Superliga Série A – torneo di pallavolo femminile
 Superliga Série A – torneo di pallavolo maschile